W Polsce
 Jelnia – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Drzewica
 Jelnia – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Rzeczenica
 Jelnia – gromada

 Na Białorusi
 Jelnia – wieś w obwodzie brzeskim
 Jelnia – wieś w rejonie lidzkim obwód grodzieński
 Jelnia – wieś w rejonie szczuczyńskim obwód grodzieński
 Jelnia – agromiasteczko w obwodzie mohylewskim
 Jelnia – jezioro w obwodzie witebskim
 Jelnia – rzeka dopływ Niemenu
 Jelnia – rzeka na Białorusi i w Rosji, dopływ Soża

 W Rosji
 Jelnia – wieś w rejonie możajskim obwód moskiewski
 Jelnia – wieś w rejonie nogińskim obwód moskiewski
 Jelnia – miasto w rejonie jelnieńskim obwód smoleński
 Jelnia – wieś w rejonie gagarińskim obwód smoleński
 Jelnia – wieś w rejonie rudniańskim obwód smoleński

 Jelnia – rzeka w Rosji, dopływ Bierieziny

 Inne
 Jelnia – puszcza na Białorusi, w dorzeczu i w widłach Dźwiny i Dzisny